Název Třebětice má více obcí:
 Třebětice (okres Jindřichův Hradec) – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Třebětice (okres Kroměříž) – obec v okrese Kroměříž